USS "Chikaskia" – okręt USA
Gminy w USA:
 Chikaskia (ang. Chikaskia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Chikaskia (ang. Chikaskia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner